A Zona de Assentamento Judaico na Rússia (1791-1917) (, chertá osédlosti,  der tkhum-ha-moyshəv, , tḥùm ha-mosháv), é o termo correspondente a uma determinada região exclusiva do Império Russo que era designada aos judeus, sendo proibida a sua residência no restante da Rússia. Foi determinada entre uma linha de demarcação (pale) oriental, para separar a região do restante do império, e outra linha, ocidental, que coincidia com a fronteira russa com o Reino da Prússia (posteriormente Império Alemão) e do Império Austro-Húngaro.  

A Zona de Assentamento Judaico tinha o tamanho de 20% do território da Rússia Ocidental e correspondia às fronteiras históricas do antiga Comunidade Polaco-Lituana. Incluía os territórios atuais da Lituânia, Bielorrússia, Polônia, Moldávia, Ucrânia e partes da Rússia Ocidental. Os judeus também foram excluídos de residir em um grande número de cidades dentro da própria Zona. A um limitado número de categorias profissionais (como médicos) se permitia viver fora desta zona.

O Zona, com grande população judaica e também católica, foi conquistado pelo Império Russo (majoritariamente de religião ortodoxa) numa série de conquistas militares e manobras diplomáticas entre 1791 e 1835, em especial as Partilhas da Polônia, e durou até a queda do Império Russo em 1917.

Cultura Popular 
Há alguns filmes, peças teatrais e livros que se passam na Zona de Assentamento Judeu na Rússia, tais como:

 Um Violinista no Telhado, musical que se passa em 1905 na cidade ucraniana ficcional de Anatevka.
 Um Violinista no Telhado, filme baseado no musical homônimo.
 Yentl, conto de Isaac Bashevis Singer, adaptado para peça teatral, em que uma menina judia se finge de homem para estudar a tradição judaica em uma yeshiva.
 Yentl, filme dirigido por Barbra Streisand, baseado na peça e no livro homônimos.

Veja também
 História dos judeus na Bielorrússia
 História dos judeus na Polônia
 História dos Judeus na Ucrânia
 História dos judeus na Rússia
 Comunidade Polaco-Lituana
 Império Russo
 Antissemitismo
 Antissemitismo na União Soviética

Referências

Abramson, Henry, "Jewish Representation in the Independent Ukrainian Governments of 1917–1920", Slavic Review, Vol. 50, No. 3 (Autumn 1991), pp. 542–550.
 Judeus na Rússia
 Dominique Frischer "O Barão de Hirsch e a imigração judaica para o Novo Mundo". Le Moïse des Amériques: vies et oeuvres du munificent Baron de Hirsch. Paris: Grasset, 2002. Trad. ao português de Fábio Prikladnicki. in WebMosaica revista do instituto cultural judaico marc chagall v.2 n.1 (jan-jun) 2010.

LInks externos 
The Pale of Settlement (mapa) na Jewish Virtual Library
Pale (mapa e documentos) em The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe
friends-partners.org (com mapa)
Life in the Pale of Settlement (com fotos)
Jewish Encyclopedia - Jewish Encyclopedia
aish.com
britannica.com
digital.library.mcgill.ca (mapa)
artigo digital.library.mcgill.ca
mapa da Polônia
Decreto "Abolição de restrições nacionais e religiosas" aprovado pelo Governo Provisório Russo 20 março 1917 (em russo)

Antissemitismo
História da Rússia
Judeus da Polônia